Панцирь-С1 (индекс ГРАУ — 96К6, на этапе разработки имел словесное название «Тунгуска-3», по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound, ) — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с АО «Конструкторское бюро приборостроения». Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году, впервые он был продемонстрирован на МАКС-1995. В 2006 году начаты испытания на полигоне Капустин Яр современной модели комплекса на шасси КамАЗа. Испытания ЗРПК «Панцирь-С1» проходили в течение 2006—2007 годах на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области. Последняя известная модификация демонстрировалась на МАКС-2007. 4 ноября 2012 года распоряжением председателя правительства РФ Д. А. Медведева ЗРПК «Панцирь-С1» принят на вооружение ВС России.

В 2015 году принят на вооружение новый комплекс «Панцирь-С2» с улучшенными характеристиками. В 2016 году закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ», в котором за счёт применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 км.

История создания 
 Задействованные структуры
В разработке и производстве боевых и учебных средств комплекса «Панцирь-С1» были задействованы следующие структуры:
 комплекс в целом — АО «КБП», г. Тула Тульской обл. (разработка);
 бортовая аппаратура комплекса — ФГУП «НИИФП им. Ф. В. Лукина», г. Зеленоград Московской обл. (разработка);
 боевое отделение — ОАО «АК «Туламашзавод им. Рябикова», г. Тула Тульской обл. (производство);
 приводы — ГУП «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров Владимирской обл. (разработка); ОАО «ПО «Завод им. А. В. Ухтомского», г. Люберцы Московской обл. (производство);
 радиолокационная станция обнаружения целей — ОАО «Всероссийский НИИ радиотехники», г. Москва (разработка);
 радиолокационная станция сопровождения целей — ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени НИИ радио», г. Москва (разработка);
 полупроводниковые СВЧ-приборы для радиолокационной аппаратуры — ОАО «Объединение «Светлана», г. Санкт-Петербург (разработка/производство).

Обзор 

«Панцирь-С1» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колёсном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведут два или три оператора. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели по высоте от 0 м (минимальная) и по дальности от 200 м (минимальная). Досягаемость по высоте — 15 км, по дальности — 20 км, даже без внешней поддержки.

Время реакции комплекса 4—6 секунд; 1,5 секунды между пусками ракет, как и захватами целей системой.
Количество одновременно обстреливаемых целей в ±45° — четыре, в ±90° — две. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.

Наименьшая ЭПР для комплекса 2—3 см². Это позволяет фиксировать малоразмерные разведывательные БПЛА ближнего действия.

В 2014 году в рамках учений подтверждена возможность уничтожать комплексом, работающим в движении, цель со скоростью 1000 м/с.

Модульный принцип позволяет размещать систему на любом шасси, в том числе на гусеничном.

 Стоимость 
По данным известных контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 миллионов долларов США.

Существует упрощённая и удешевлённая версия «Панцирь-С1» для экспорта, содержащая только оптико-электронную систему управления огнём.

Работа комплекса 
До 6 машин «Панцирь-С1» могут совместно работать через цифровую сеть связи в различных режимах.
 Одиночные боевые действия: все действия, начиная от обнаружения цели до её перехвата, полностью выполняются единственным комплексом без привлечения других средств.
 Боевые действия в составе батареи: один «Панцирь-С1» работает как боевая машина и одновременно как командный пункт. От 3 до 5 «Панцирей» могут быть подключены к нему и получать целеуказания для последующего выполнения задачи.
 Боевые действия с командным пунктом: командный пункт посылает целеуказания на установки «Панцирь-С1» для последующего выполнения задачи.
 Боевые действия в составе батареи с командным пунктом и РЛС раннего предупреждения (собственная РЛС раннего предупреждения высокомобильная 1РЛ123): командный пункт получает воздушную обстановку от РЛС раннего предупреждения и отсылает целеуказания на установки «Панцирь-С1» для последующего выполнения задачи.
 Может работать в автоматическом режиме как в отдельной боевой единице, так и в составе подразделения — до 6 машин в батарее.

Конструкция

Локационная система 
3 локатора:
 радар раннего обнаружения и целеуказания типа ФАР (дм-диапазон), по азимуту — 360 град, по вертикали — согласно применяемому режиму;
 радары сопровождения и наведения: поле зрения (см-диапазон) — горизонталь 0—60° или 26—82° (2 режима). Миллиметровый диапазон — совместно. По азимуту ±45° и за счёт вращения круговой обзор;
 поле зрения пассивного оптического локатора в составе радаров сопровождения и наведения 1,8° × 2,7°. Вертикаль — от −5° до +82° с учётом движения радара. Скорость наведения максимальная — не менее 100°/с.

Система обнаружения, сопровождения и управления огнём 

Система управления огнём комплекса «Панцирь-С1» включает РЛС (на основе ФАР) обнаружения и РЛС сопровождения. Эти радары сопровождают как цели, так и ракеты земля-воздух, запускаемые комплексом.

Радиолокационная станция 1РС1-1Е обнаружения целей дм-диапазона создана во ВНИИРТ. Для целей с эффективной площадью рассеяния 2 м² дальность обнаружения равна 32—36 км. Наибольшая дальность обнаружения — 80 км.

Кроме радара система управления огнём также содержит оптико-электронный комплекс с длинноволновым приёмником излучения (инфракрасный пеленгатор), а также осуществляет цифровую обработку сигналов и автоматическое сопровождение цели. Вся система может работать полностью автоматически.

РЛС 1РС2-Е «Шлем». Основа станции — двухдиапазонная РЛС (см+мм), обеспечивающая работу ЗРПК (в том числе и в движении) по широкому классу целей — самолётам, вертолётам (в том числе находящимся в режиме «висения»), дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам (ДПЛА), высокоточному оружию, подвижным наземным объектам. Локатор миллиметрового диапазона обеспечивает обнаружение и поражение целей с ЭПР 0,1 м² на дальности 20 км. Захват цели с ЭПР 2 м² обеспечивается всей РЛС на дальности 30 км. Наибольшая дальность — 36 км.

ОЭС служит и для обнаружения целей, и для их сопровождения и наведения ракет в оптическом и тепловом диапазоне частот. ОЭС сопровождает цель, используя ИК-диапазон 3—5 мкм, что обеспечивает круглосуточное использование ракетного вооружения в оптическом режиме работы. Дальность автосопровождения (при дальности метеовидимости 10 км) составляет: самолёта F-16 — 17—26 км; ПРР HARM — 13—15 км. Только ОЭС служит для стрельбы по морским и наземным целям.

Два независимых средства наведения: радар и оптико-электронная система — позволяют осуществлять захват четырёх целей одновременно.

Время реакции комплекса — 4—6 секунд. Сектор работы для ОЭС от −5° до +82° по вертикали, с учётом значительной физической высоты расположения прицельного комплекса ОЭС это расширяет поле для раннего обнаружения сверхмаловысотных, морских и наземных целей.

Для обеспечения помехозащищённости система связи меняет частоту 3500 скачков/с по псевдослучайному закону в широком диапазоне.

Учитывая опыт боевого применения, в том числе азербайджано-армянский конфликт, система обнаружения цели была доработана для обнаружения низкоскоростных малогабаритных БПЛА.

Ракета 
Официальные данные разработчика: ракета высокоманёвренная, с малым временем разгонного участка, малым снижением скорости за счёт бикалиберной схемы (разгонный блок отстреливается, и калибр ракеты резко уменьшается, что снижает потери на аэродинамическое сопротивление), миниатюрная электроника, взрыватель контактный и неконтактный.

Ракета 57Э6Е, экспортная 57Э6-Е (обе: высота 15 км, дальность 20 км, до 2006 года — до 18 км по дальности) и 9М335 (высота 8 км, дальность 12 км). С 2010 года принят на вооружение вариант с 57Э6Е (высота поражения в 10 км была до этого года, однако, нет точных данных, в каком году). Минимальная высота цели для ракеты 15 м, радиус срабатывания неконтактного взрывателя 7—9 м. Для прежнего варианта обеспечивалась для цели типа самолёта тактической авиации, включая малозаметные, движущиеся с скоростью 500 м/с и идущие на высоте 10 км.

Ракета хранится без проверок — 15 лет.

Ракета обеспечивает поражение целей с ЭПР 0,1—0,3 кв. метра на дальности 20 км и эффективное поражение всех типов перспективных средств воздушного нападения, в первую очередь, высокоточного оружия со скоростями полёта до 1000 м/с и минимальной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) 0,03—0,06 м², с вероятностью не менее 0,7 одной ракетой.

К 2017 году будет завершена разработка «Панцирь-СМ» с возможностью эффективного поражения баллистических целей.

Учитывая опыт поражения «Панцирей» в локальных конфликтах, ракетное вооружение дополнено транспортно-пусковым контейнером (устанавливаемым на место обычного штатного) с 4 ракетами малого радиуса действия («миниатюрными», с дальностью поражения до 5—7 км) для борьбы с малогабаритными дронами-камикадзе, в том числе малоскоростными и барражирующими. Что также позволяет при замене всех контейнеров, при необходимости, то есть угрозе массированного применения таких БПЛА, увеличить боекомплект одной пусковой установки до 48 таких ракет. Ракеты не снабжены головками самонаведения.

Пушечное вооружение 
Первоначально, в 2005 году устанавливались 2 автоматические 30-мм пушки 2А72. В последующем заменены на 2 спаренные 30-мм зенитные 2А38М.

Модификации 

 Роман — 1994 год. Прототип, выполнен на шасси Урал-5323-20.
 ЗПРК 96К6 — 2005 год. Серийный вариант, выполненный на шасси КамАЗ-6560.
 Панцирь-С1-О — 2005 год. Вооружение: 2×1 30-мм 2А72, 2×4 57Э6Е. С оптической системой управления вооружением (с одноцелевым каналом). Отсутствует РЛС сопровождения.
 Панцирь-С1Э — модификация для экспортного назначения, выполненный на шасси MAN-SX45. Использовано оборудование иностранного изготовления. ЗУР — 9М311.
 Панцирь-2Э — 2006 год. Специальная модель для экспортного назначения. РЛС сопровождения с улучшенными параметрами.
 Панцирь-С1 — 2006 год. Вооружение: 2× двуствольные 30-мм 2А38М, 2×6 57Э6Е. С РЛС сопровождения с 4-целевым каналом, зона захвата цели по дальности — 0,2—20 км, по высоте — 0—15 км.
 Панцирь-С1 (БМ 72В6Е) — модификация комплекса, выполненная на шасси БАЗ-6909-019
 Панцирь-С2 — модернизированный комплекс для ВС РФ, на вооружении.
 Панцирь-СА — арктическая модификация на базе двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-30. Впервые представлен был широкой публике на военном параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 г.. В отличие от базовой модели отсутствует зенитная пушка, увеличено количество ракет с 12 до 18 и модернизирована станция обнаружения целей
 Панцирь-СМ — модификация, в которой за счёт применения вновь разработанной многофункциональной станции наведения (РЛС с АФАР), дальность поражения целей увеличена до 40 км, дальность обнаружения — 75 км.
 Панцирь-С1М — экспортная версия «Панцирь-СМ».
 Панцирь-СМ-СВ — модификации на гусеничном шасси для Сухопутных и Воздушно-десантных войск. Комплекс будет обладать увеличенной зоной поражения и иметь два типа зенитных управляемых ракет.
 Панцирь-СМ-ТБМ — модификация с увеличенным количеством ракет с 12 до 24, с комплекса сняты зенитные пушки, а так же устройство целеуказания. Наведение будет осуществляться с других машин в батарее или с командных пунктов .

Морские варианты:
 Панцирь-М — морской вариант ЗРПК «Панцирь-С», в нём содержится 8 готовых ракет + 32 в запасе, две 30-мм пушки ГШ-6-30. С июля 2015 года предполагалось начать серийное производство. В августе 2015 года размещён заказ на первые три комплекса; 30 апреля 2018 года спущен на воду первый МРК «Одинцово» (проект 22800), оснащённый комплексом; в ноябре 2020 года он завершил государственные испытания.
 Панцирь-МЕ — 2015 год. Вооружение: 8 готовых ракет + 32 в запасе, две 30-мм пушки ГШ-6-30. Комплекс должен заменить «Каштан», и под него будут изменены некоторые корабли. Предлагается на экспорт.

Шасси

Критика и недостатки 
Военный эксперт Виктор Мураховский подверг критике работу комплекса в боевой обстановке в Сирии

В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели — летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.

Позднее Виктор Мураховский заявил, что комплекс показал серьёзные недостатки и изъяны, прикрывая от воздушных атак авиабазу Хмеймим в Сирии. По его словам, эффективность «Панциря» составила всего 19 %, в отличие от него, эффективность ЗРК Тор-М2 составляла 80 %.

К недостаткам относится наличие мёртвой воронки в верхней полусфере, длительность приведения в боевое состояние.

Эффективность комплекса зависит от тактики его применения, которое, в частности, малоэффективно при одиночном размещении пусковых установок, а не в составе полноценного комплекса.

На вооружении 

 :
ВКС России — 50 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2022 год
ВМФ РФ — 30 единиц 96К6, по состоянию на 2022 год
Войска противовоздушной и противоракетной обороны — 36 единиц Панцирь-С1, по состоянию на 2022 год
  — 38 комплексов Панцирь-С1Э и 750 ЗУР 9М331 поставлено в период с 2012 по 2014 годы, комплексы заказаны у России в 2006 году (cумма контракта — более 500 млн долл.).
  — 24 единицы, по состоянию на 2018 год. 8 комплексов Панцирь-С1Э и 200 единиц 9М331 поставлены из России в 2014 году, всего заказано 48 комплексов Панцирь-С1Э и 1200 единиц 9М331 в 2012 году (сумма контракта составила 2,3 млрд долларов). 2016: поставка 20 машин (по неофициальным данным, подписанный в 2012 году с Ираком контракт на сумму 4,2 млрд долларов предусматривал поставку 24 комплексов).
  — 10 комплексов Панцирь-С1Э, по состоянию на 2012 год.
  — 42 единицы Панцирь-С1, по состоянию на 2022 год. 50 комплексов Панцирь-С1Э и 1000 единиц 9М311 поставлены из России в период с 2009 по 2013 год (первоначально, первая поставка планировалась на 2003 год). Сумма контракта составила 800 млн $ (включая частичное финансирование разработки).
  — до 12 комплексов Панцирь-С1Э, по состоянию на 2012 год
  — 6 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2022 год.
  — некоторое количество комплексов 96К6, по состоянию на 2016 год. 36 комплексов 96К6 и 700 единиц 9М311 поставлено из России в период с 2008 по 2011 год. Снабжение осуществляется в рамках контракта 2006 года, который предусматривает поставку до 50 комплексов 96К6.
 Эфиопия — около 6 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2022 год
  — у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Основываясь на фотографиях комплекса размещенных на шасси MAN-SX45, журналистами делается вывод, что техника прибыла в эту «горячую точку» из Объединенных Арабских Эмиратов.
 - 3 комплекса(трофейные)

Возможные поставки 
 : 3 комплекса Панцирь-С1Э и 75 ЗУР 9М331 выбраны для поставки из России, первые поставки ожидаются предположительно в 2016 году. В феврале 2013 года подписано соглашение о намерении в будущем закупить несколько батарей «Панцирь-С1» (от 12 до 18 комплексов). Подписание контракта отложено на 2016 год из-за политического и экономического кризиса. В июне 2017 посол Бразилии заявил что «бюджетные трудности пока не позволяют закупить эту технику».
  — подписан контракт на поставку двух комплексов «Панцирь-С1», боеприпасов и средств материально-технического обеспечения к ним.

Развёрнуты 
 Шесть ЗРПК поступили на вооружение подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на Камчатке.
 Дивизион самоходных ЗРПК «Панцирь-С2» поступил в в/ч под Владивостоком.
 Три ЗРПК «Панцирь» ВКС России развёрнуты в сентябре 2015 года для охраны авиабазы в Латакии (Сирия).

Изображения

Боевое применение 
В 2014 году, по сообщениям российских СМИ, комплексами «Панцирь», размещёнными в Крыму, неоднократно сбивались беспилотные летательные аппараты, залетавшие со стороны Украины.

В 2014 году компания Armament Research Services (ARES), основываясь на информации из социальных сетей, заявила о присутствии комплексов «Панцирь-С1» на неподконтрольных украинским властям территориях, в частности, в городе Луганск, и об их применении в боевых действиях. 19 февраля 2015 года ARES дополнила, что «на момент публикации отчёта (2014 года) не было подтверждённых наблюдений системы „Панцирь-С1“. На снимках, размещённых в сети в середине декабря, показаны российские системы „Панцирь-С1“, лишённые маркировки и номерных знаков, в российском городе Каменск-Шахтинский недалеко от границы с Украиной».

Вторжение в Йемен
В апреле 2017 года военные ОАЭ из состава объединённой арабской группировки сил в Йемене по ошибке сбили саудовский вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk, применив комплекс «Панцирь-С1», было убито 12 саудовских военных.

 Гражданская война в Сирии
По сведениям, публикуемым в открытой прессе, и по заявлениям военных, комплексы «Панцирь С-1» неоднократно применялись в Сирии. Так, в начале октября 2017 года сообщалось об уничтожении российским комплексом «Панцирь» двух ракет РСЗО «Град», запущенных ИГ. В декабре 2017 года при помощи комплекса «Панцирь-С1» были отражены две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за всё время присутствия контингента ВС РФ в Сирии при помощи ЗРПК «Панцирь С-1» были уничтожены 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов; позднее Минобороны России показало сбитые в Сирии беспилотники, в том числе уничтоженные при помощи «Панцирь-С1».

В ночь на 14 апреля 2018 года сирийские ПВО использовали комплексы «Панцирь-С1» для отражения ракетного удара США и их союзников по объектам в Сирии. Согласно официальным данным министерства обороны России, всего США и их союзниками были применены 103 крылатые ракеты, из которых сирийскими средствами ПВО была перехвачена 71 крылатая ракета. При отражении этого удара задействованные (помимо С-125, С-200, «Бук», «Квадрат», «Оса», «Стрела-10») «Панцирь-С1» поразили 23 цели из 25. Согласно официальным заявлениям министерства обороны США, ни одна из ракет не была сбита, а большинство пусков зенитных ракет было произведено сирийцами уже после того, как крылатые ракеты достигли цели.

10 мая 2018 года один сирийский комплекс «Панцирь-С1», находившийся вне боевой готовности, был поражён прямым попаданием израильской ракеты Spike NLOS, в ходе ударов Израиля по объектам Сирии. По опубликованным позднее фото повреждённой машины эксперты отмечают незначительные повреждения и её ремонтопригодность.

21 января 2019 года пресс-службой ЦАХАЛ была опубликована видеозапись удара по сирийской батарее ПВО, в ходе удара израильтян по окрестностям Дамаска, в результате чего дроном-снарядом Skystriker был поражён комплекс «Панцирь».

Во время турецкой операции «Весенний щит» (весна 2020) было заявлено об уничтожении турецкими беспилотниками 8 ед. ЗРПК «Панцирь»; утверждение оспаривается (согласно утверждению Минобороны России, в идлибской зоне находилось всего четыре таких ЗРПК, два из них получили повреждения в результате авиаудара).

Гражданская война в Ливии

По сообщению Ливийской Национальной Армии (ЛНА) 5 июля 2019 года комплексом «Панцирь-С1» принадлежащим Ливийской национальной армии был сбит боевой самолёт Правительства национального согласия (ЛНА вначале заявили что это был МиГ-23УБ, однако ПНС потом подтвердило от огня «Панциря» потерю самолёта L-39).

В январе 2021 года британская The Times сообщила, что США похитили в Ливии грузовик с ракетной установкой «Панцирь С-1» российского производства. Установку перевезли на базу Рамштайн на юго-западе Германии.

В марте 2021 года в прессе появились результаты расследования американского военного корреспондента Джефф Яворски, первоначально опубликованные изданием Soha Military. Согласно его данным российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 245 миллионов долларов США. Потери «Панцирь-С1» составили 9 единиц на сумму 118 миллионов долларов. По утвержденю Яворски, в данном случае речь идет только о документально подтвержденных случаях — на самом же деле сбитых Bayraktar могло быть еще больше. Незадолго до этого журнал National Interest назвал «Панцирь-С1» идеальным оружием для отражения атак беспилотников.

Одним из промежуточных итогов проводимой Правительством национального согласия военной операции «Вулкан гнева» стало уничтожение девяти зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Вторжение России на Украину

Применяется российской стороной. Зафиксировано уничтожение «Панцирь-С1» с помощью Bayraktar TB2. По состоянию на ноябрь 2022 года, задокументировано 12 потерянных установок «Панцирь-С1».

Зарубежные аналоги 
 FK-1000 — китайский ЗРПК

См. также 
 ТКБ-841
 2К22 «Тунгуска»

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 ЗРАК «Панцирь-С1» missiles.ru — ракетная техника
 

Зенитные ракетные комплексы России
Многоствольные системы
Зенитные ракетно-пушечные комплексы
Военная продукция Конструкторского бюро приборостроения
Военная продукция Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения
Военная продукция Научно-исследовательского института физических проблем
Военная продукция Тульского машиностроительного завода